Мурад Джисипович Тарба (1892 — 8 ноября 1973) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, участник Великой Отечественной войны, звеньевой колхоза имени Берия (с 1953 года колхоз «Дурипш») Гудаутского района Абхазской АССР, Грузинская ССР. Герой Социалистического Труда (21.02.1948).

Биография 
Родился в 1892 году в селе Дурипш Сухумского округа Кутаисской губернии, ныне — Гудаутского района Абхазии. Абхаз.

С ранних лет приобщился к крестьянскому труду. С началом коллективизации сельского хозяйства одним из первых среди односельчан Дурипша вступил в колхоз имени Берия, где работал звеньевым полеводческого звена, которое постоянно соревновалось со звеном Темура Тарба.

По итогам работы в 1947 году звено Мурада Джисиповича получило урожай кукурузы 78,9 центнера с гектара на площади 3 гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 года «за получение высоких урожаев кукурузы и пшеницы в 1947 году» Тарба Мураду Джисиповичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же указом высокого звания были удостоены ещё трое его однофамильцев — кукурузоводы колхоза имени Берия Гудаутского района во главе с бригадиром Аилином Тарба.

Продолжал трудиться в родном колхозе (в 1953 году переименованном в «Дурипш»), возглавляемом председателем Г. Ш. Ардзинба, до выхода на пенсию.

Избирался депутатом Дурипшского сельского Совета депутатов трудящихся.

Проживал в селе Дурипш, являлся членом совета старейшин.

Скончался 8 ноября 1973 года. Похоронен в селении  в Гудаутском районе Абхазии.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (21.02.1948)
 орден Ленина (21.02.1948)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «Ветеран труда»
 медали Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ)
 и другими

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.

Примечания

Литература 
 Абхазский биографический словарь. Москва — Сухум, 2015

Ссылки 
  

Звеньевые колхозов
Герои Социалистического Труда Абхазии
Депутаты сельских советов СССР
Герои Социалистического Труда колхоза имени Берия Гудаутского района